Příjmení Brynych nosí více osobností:

 Edvard Jan Brynych (1846–1902) – 14. královéhradecký biskup
 Zbyněk Brynych (1927–1995) – český režisér a scenárista